Георги Стоименов Чапрашиков е български търговец, обществен деец и революционер.

Биография 
Георги Чапрашиков е роден през 1842 в Горна Джумая, тогава в Османската империя, днес Благоевград, България. Брат е на Иван Чапрашиков. Активен член е на Горноджумайската българска църковна община. Става член на революционния комитет в Горна Джумая и участва в подготовката на Априлското въстание в 1876 година. След предателство в село Падеш е заловен заедно с Мите Марков и Георги Мициев. Задържан е и е осъден в София на смърт чрез обесване, но-късно след откуп е освободен. След като Горна Джумая остава в границите на Османската империя според Берлинския договор, Чапрашиков се изселва в Дупница. Баща е на Крум Чапрашиков и Стефан Чапрашиков.

Георги Чапрашиков умира в 1887 година в Дупница.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Благоевград
Починали в Дупница
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Български имигранти от Македония в Дупница